Теренков — фамилия; имеет женскую форму Теренкова.
 Теренков, Николай Анастасьевич (1915—1975) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, штурман, Герой Советского Союза.
 Теренков, Пётр Михайлович (1909—1992) — советский футболист, нападающий, мастер спорта СССР.
 Теренков, Александр Борисович (р.1967) — российский режиссёр, и актёр, мастер художественного чтения.